Melchiorre – nome proprio di persona italiano maschile
Melchiorre – nome tradizionalmente attribuito a uno dei Magi biblici
Claudio Melchiorre – sindacalista italiano.
Daniela Melchiorre – magistrato e politica italiana
Gene Melchiorre – cestista statunitense
Nicolò Melchiorre – politico italiano
Vincenzo Melchiorre – orafo, imprenditore e gioielliere italiano
Virgilio Melchiorre –  filosofo e docente universitario italiano